Bill Inglis ist der Name folgender Personen:

* Bill Inglis (Fußballspieler, 1894) (1894–1968), schottischer Fußballspieler
 Bill Inglis (Fußballspieler, 1897) (1897–1977), englischer Fußballspieler
 Bill Inglis (Eishockeyspieler) (* 1943), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer